Bedoho (Jiwan)
 Bedoho (Sooko)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing